

Geografia
Cantalupo – frazione di Bevagna (PG)
Cantalupo – frazione di Alessandria
Cantalupo – frazione di Cerro Maggiore (MI)
Cantalupo – frazione di Filottrano (AN)
Cantalupo – frazione di Imola (BO)
Cantalupo – frazione di Imperia
Cantalupo – frazione di Varazze (SV)
Cantalupo Ligure – comune della provincia di Alessandria
Cantalupo in Sabina – comune della provincia di Rieti
Cantalupo nel Sannio – comune della provincia di Isernia
Cantalupo – zona all'interno del territorio di Tocco da Casauria (PE)

Persone 
 Cantalupo – cognome italiano
 Roberto Cantalupo – politico italiano
 Salvatore Cantalupo – attore italiano

Altro 
 Cantalupo – varietà di melone